Васи́лий Васи́льевич Алёхин (17 января 1882, Курск Курской губернии — 3 апреля 1946, Москва) — советский геоботаник-фитоценолог, степевед, флорист и педагог. Основатель московской геоботанической школы, организатор и заведующий кафедрой геоботаники МГУ.

Биографические сведения 
Родился в Курске в состоятельной купеческой семье.

Среднее образование получил в Курской гимназии, окончив её с золотой медалью.

В 1901 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. По окончании университета в 1907 году был оставлен при кафедре ботаники профессора М. И. Голенкина для подготовки к профессорскому званию.

В 1914 году сдал магистерские экзамены и стал приват-доцентом университета.

В 1918 году утверждён профессором Московского университета. В 1935 году получил учёную степень доктора биологических наук (по совокупности научных трудов, без защиты докторской диссертации).

В 1923 году В. В. Алёхин организовал в Московском университете кафедру геоботаники и возглавил её, оставаясь в этой должности до конца жизни.

Помимо Московского университета, В. В. Алёхин вёл педагогическую работу и в других московских высших учебных заведениях: на Московских высших женских курсах (1908—1918), в Горной академии (1920—1925), на курсах по луговодству при Тимирязевской сельскохозяйственной академии (1923—1924), в Геодезическом институте (1930—1932).

Алёхин исследовал степную и луговую растительность. Он является автором более 100 печатных работ по фитоценологии и степеведению, методикам ботанических исследований и составлению геоботанических карт.

Скончался В. В. Алёхин 3 апреля 1946 года в Москве, похоронен на .

Вклад в науку 
Алёхин читал в университете курсы «Фитоценология», «Экология», «Ботаническая география СССР», «Морфология растений», «Методика геоботанических исследований».

Работы Алёхина и его учеников по теории, структуре, экологии и классификации фитоценозов, а также истории русской фитоценологии отличаются от работ других фитоценологов некоторыми установками и методическими приёмами, выраженными Алёхиным в работах по теоретической фитоценологии «Что такое растительное сообщество» (1924), «Фитосоциология и её последние успехи у нас и на западе» (1925); «Проблема фитоценоза и некоторые новые фактические данные» (1935), «Основные понятия и основные единицы в фитоценологии» (1935), что позволяет говорить об «алёхинской» Московской фитоценологической школе. В работах по методике фитоценологических исследований Алёхин изложил приёмы исследований всех основных типов растительности — леса, степи, луга, болота.

Много сил Алёхин приложил к изучению степей России, вопросам их классификации и районирования. Объектами его интересов было естественное и искусственное возобновление степных травостоев. Исследованиям степей посвящены такие его работы, как «Очерк растительности и её последовательной смены в Стрелецкой степи под Курском» (1909), «Русские степи и методы исследования их растительного покрова» (1931), «Центрально-Чернозёмные степи» (1934). Алёхин так же глубоко исследовал луга («Наши поемные луга» (1925), «Луга и методы их исследования» (1927)).

Алёхин руководил геоботаническими экспедициями в Тамбовской губернии (1913—1915), в Курской (1919), Московской (1925—1931), Горьковской (1925—1929), Калининской (1936) областях, в Туркмении (1942). В этих и других экспедициях собрано около 4000 гербарных образцов (большая часть коллекций находится в МГУ). На основе геоботанического изучения и картирования этих территорий Алёхин детально разработал идею экстразональности в распределении растительности СССР и захождения одних растительных зон в другие по соответствующим элементам рельефа («правило предварения»), углубил понимание природы Русской равнины как закономерной зональной системы.

В. В. Алёхин написал ряд учебников и руководств для высших учебных заведений, среди них «Растительность СССР в основных законах», «Экология, фитоценология и фитогеография» (в коллективном учебнике «Курс ботаники», выдержавшем четыре издания), «География растений» (два издания).

Несколько статей Алёхин посвятил изучению рода .

Научные труды 
 
 Казацкая степь Курского уезда в связи с окружающей растительностью // Тр. С.-Петербургского об-ва естествоиспытателей. — 1910. — Т. 41. — Вып. 3. — С. 271—317.
 Типы русских степей // Изв. бот. сада Петра Великого. — 1915. Т. 15. № 3-4. — С. 405—432.
 . (Изд. 2-е, М., 1928, 84 с.)
 
 Современное состояние вопроса о классификации русских степей// Дневник Всес. съезда ботаников в Москве в январе 1926 г. — М., 1926.
 
 Карта растительности европейской части СССР. М. 1: 7 000 000 // Атлас промышленности СССР — Л., 1930. Т. 5. — 1 л.
 Карта растительности азиатской части СССР. М. 1: 16 000 000 // Атлас промышленности СССР — Л., 1930. Т. 5. — 1 л.

Память о В. В. Алёхине 
 Имя Алёхина присвоено Центрально-Чернозёмному степному заповеднику в Курской области, где он с учениками вёл детальные стационарные фитоценологические исследования.
 В Музее землеведения МГУ (на 25 этаже Главного здания) установлен бюст В. В. Алёхина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Алёхин Василий Васильевич — биография на сайте МГУ. 
 
 Заповедник «Белогорье» — День рождения В. В. Алехина
 

Выпускники Курской мужской гимназии
Преподаватели биологического факультета МГУ
Ботаники по алфавиту
Геоботаники СССР
Преподаватели Московской горной академии
Члены Русского ботанического общества
Авторы учебников по биологии